Скальды () — польская фолк-рок-группа, образованная в 1965 году в Кракове братьями Анджеем и Яцеком Зелиньскими, Зигмунтом Качмарским, Янушем Качмарским, Феликсом Наглицким и Ежи Тарсиньским.

История группы 
Группа дебютировала в октябре 1965 года на краковском конкурсе с песней  на слова польского поэта, актера и художника Веслава Дымного. С этого времени началась серия успехов для группы. Они выиграли состязания в Польше (в Ополе, Гданьске) и участвовали в записи музыки к  двум фильмам.
В 1967 они выпустили свой первый альбом. В том же году они появились на ТВ, и окончательно стабилизировался состав: Анджей Зелиньский (Andrzej Zieliński, орган, фортепиано, вокал), его младший брат Яцек Зелиньский (Jacek Zieliński, вокал, труба, скрипка), Ян Будзяшек (Jan Budziaszek, ударные), Ежи Тарсиньский (Jerzy Tarsiński, гитара) и Конрад Ратыньский (Konrad Ratyński, бас-гитара, вокал). Следующий год группа начала с участия в фильме, и в марте они записали свой второй альбом, «Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał». Затем они отправились в своё первое турне за пределы Польши — в СССР.

В 1969 «Скальды» выпустили альбом «Cała jesteś w skowronkach». Почти все песни c этого альбома стали хитами. В августе и сентябре того же года «Скальды» гастролировали в США и Канаде. В январе 1970 они начали запись альбома «Od wschodu do zachodu słońca», тремя месяцами позже — записали свой следующий альбом «Ty». В 1971 и 1972 группа гастролировала в Великобритании и в обеих частях Германии (они были также в Мюнхене во время 20-х Летних Олимпийских игр), затем записали следующие два альбома: «Wszystkim zakochanym» и «Krywań, Krywań».

В почти 18-минутной сюите «Krywaniu, Krywaniu» они смешали все свои текущие вдохновения: от польской народной музыки к формам, взятым из классической музыки, и даже прямых цитат из произведений Баха, Вебера, Мусоргского, Бородина и Россини, а также цитат из Deep Purple.

В 1976 ансамбль записал альбомы «Szanujmy wspomnienia» и «Stworzenia świata część druga».

Следующими альбомами группы были «Rezerwat miłości» (1979) и «Droga ludzi» (1980). Последний записан по случаю Олимпийских игр в Москве перед турне по СССР.

В конце 1980 года, когда «Скальды» отправились в турне по США, в Польше ввели военное положение. Анджей Зелиньский остался в США, а остальные участники группы возвратились на родину. Вскоре после этого группа распалась.

В 1987 Яцек Зелиньский возродил группу, хотя и без Анджея и Яна Будзяшека, и в 1989 они выпустили «Nie domykajmy drzwi». Однако в 2004 они снова гастролировали в классическом составе, и в мае 2006 выпустили новый альбом «Harmonia świata».

Дискография 
 Skaldowie («Скальды», 1967)
 Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał («Всё говорит о том, что меня кто-то полюбил», 1968)
 Cała jesteś w skowronkach («Ты вся в жаворонках», 1969)
 Od wschodu do zachodu słońca («От восхода до захода солнца», 1970)
 Ty («Ты», 1971)
 Skaldowie Kraków: Die Skalden (на немецком языке, 1971)
 «Скальды» (СССР, фирма «Мелодия», Д 00033465-6 и  ГД 0003129-30, 1972) — монофонический миньон с четырьмя песнями на жесткой и гибкой пластинке.
 Wszystkim zakochanym («Всем влюбленным», 1973)
 Krywań, Krywań («Крывань, Крывань», 1973)
 «Скальды» (СССР, фирма «Мелодия», СМ 03823-24, 1973). Сборный диск-гигант включает как ранние песни группы, так и композицию «Krywaniu, Krywaniu» из последнего на тот момент альбома. Первые две песни содержали куплеты на русском языке («Размышления сельского почтальона» и «Прелестная виолончелистка»). Пластинка выпускалась в двух вариантах оформления. 
 Szanujmy wspomnienia («Отдадим честь воспоминаниям», 1977)
 Stworzenia świata część druga («Сотворение мира, часть вторая», 1977)
 Rezerwat miłości («Заповедник любви», 1979)
 Droga ludzi («Дорога людей», 1980)
 Nie domykajmy drzwi («Не закрываем дверь», 1989)
 Moje Betlejem («Мой Вифлеем», 1998)
 Harmonia świata («Гармония мира», 2006)

Ссылки 
 официальный сайт

Примечания 

Рок-группы Польши
Фолк-рок-группы